Тони Пехар (Мостар, 20. август 1952 — Мостар, 8. јул 2009) је био српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија) || Стразар
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Коже (ТВ серија)|| Бошко
|-
| 1982. || Настојање (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004. || Црна хроника || Хичкок
|-
| 2008. || Печат || Драган
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Умрли 2009.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Мостарци
Српски глумци из Босне и Херцеговине